Mirko Eramo – calciatore italiano
 Eramo – prenome maschile, variante di Erasmo